Nagvenkar ist der Nachname der folgenden Personen:
 Sanjeev Nagvenkar, indischer Fußballtrainer
 Tejas Nagvenkar (* 1986), indischer Fußballschiedsrichter